Хака може да се отнася за:

 Хака, традиционен маорски танц.
 Хака, курортен град в Испания.
 ФК Хака, финландски футболен отбор